iTunes Session – minialbum Gorillaz
 iTunes Session – minialbum Kelly Clarkson
 iTunes Session – minialbum Maroon 5
 iTunes Session – minialbum OneRepublic

Zobacz też